Сулако ():

 Сулако — вымышленный космический корабль из фильма «Чужие».
  — город в Гондурасе.
  — муниципалитет в департаменте Йоро, Гондурас.
  — аэропорт в Гондурасе.
  — река в Гондурасе.